Mission Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mission Hills (Californië)
Mission Hills (Kansas)
Mission Hills Golf Club (China) in China, complex met 12 golfbanen